"San Martino", forma italianizada de "São Martinho", pode significar:
 San Martino Sannita, comuna italiana da Campânia
 Monte San Martino, comuna italiana do Marche
 Vigano San Martino, comuna italiana da Lombardia
 San Martino Alfieri, comuna italiana do Piemonte
 San Martino Siccomario, comuna italiana da Lombardia
 San Martino di Lupari, comuna italiana do Vêneto
 San Martino in Pensilis, comuna italiana do Molise
 San Martino di Venezze, comuna italiana do Vêneto
 San Martino in Badia, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Mestre de San Martino alla Palma, pintor florentino
 San Martino in Passiria, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Martino Canavese, comuna italiana do Piemonte
 Adrara San Martino, comuna italiana da Lombardia
 Campo San Martino, comuna italiana do Vêneto
 Cazzago San Martino, comuna italiana da Lombardia
 Borgo San Martino, comuna italiana do Piemonte
 San Martino d'Agri, comuna italiana da Basilicata
 San Martino dall'Argine, comuna italiana da Lombardia
 San Martino Valle Caudina, comuna italiana da Campânia
 Igreja de San Martiño de Sobrán, igreja na Espanha
 Fara San Martino, comuna italiana dos Abruzzos
 San Martino del Lago, comuna italiana da Lombardia
 San Martino in Rio, comuna italiana da Emília Romagna
 San Martino al Tagliamento, comuna italiana da Friuli-Venezia Giúlia
 San Martino Buon Albergo, comuna italiana do Vêneto
 San Martino di Finita, comuna italiana da Calábria
 San Martino in Strada, comuna italiana da Lombardia
 San Martino sulla Marrucina, comuna italiana dos Abruzzos

Desambiguações de topônimos